Професіональна футбольна група А 1983–84 — 60-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левські-Спартак.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тракія взяв участь у Кубку володарів кубків 1984—1985 як фіналіст Кубка Болгарії 1983—1984.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1983–1984
Болгарія
Болгарія
1983 у болгарському спорті
1984 у болгарському спорті